South East Asian Airlines steht für:

 South East Asian Airlines, früherer Name von Tigerair Philippines, philippinische Fluggesellschaft
 South East Asian Airlines International, philippinische Fluggesellschaft